Konvalinka má více významů:

 konvalinka (Convallaria) – rod jednoděložných rostlin  z čeledi chřestovitých
 konvalinka vonná (Convallaria majalis) – rostlinný druh  
příjmení
 Hana Veronika Konvalinková (* 1973) –  česká politička Strany zelených, učitelka a konzultantka
 Jan Konvalinka (* 1963) – biochemik v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. profesor Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
 Josef V. Konvalinka – český houslař
 Karel Konvalinka (1885–1970) – český hudební skladatel a pedagog, otec Miloše Konvalinky
 Kateřina Konvalinka Průšová (* 1983) –  česká modelka
 Miloš Konvalinka (1919–2000) – český dirigent a hudební skladatel
 Naďa Konvalinková (* 1951) – česká herečka
 Pavel Konvalinka (* 1955) – český fotbalista
 Petr Konvalinka (* 1960) – český materiálový inženýr, rektor ČVUT v Praze
 Viktor Konvalinka (* 1984) – český tanečník, choreograf a zakladatel skupiny DEKKADANCERS